Апелдорн (розділ Національний парк Гоге-Велюве)
 Де Хоге Велюве (національний парк)
 Велюве (Гелдерланд) (Veluwe) — територія в провінції Гелдерланд.